Torfaen bezeichnet:

 Torfaen, ein County in Wales
 Torfaen (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Torfaen (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales